

Codici 
 VY – codice vettore IATA di Vueling Airlines
 VY – codice ISO 3166-2:CZ della regione di Vysočina (Repubblica Ceca)

Etichettatura tessile
 VY – sigla della denominazione della fibra di vinilal

Geografia 
 Vy-le-Ferroux – comune dell'Alta Saona (Francia)
 Vy-lès-Filain – comune della Haute-Saône (Francia)
 Vy-lès-Lure – comune della Haute-Saône (Francia)
 Vy-lès-Rupt – comune della Haute-Saône (Francia)

Altro
 VY Canis Majoris – La stella più grande conosciuta